Georg von Holtzbrinck Preis (auch Georg-von-Holtzbrinck-Preis) steht für folgende Journalistenpreise:

 Georg von Holtzbrinck Preis für Wissenschaftsjournalismus, 1995 gestiftet
 Georg von Holtzbrinck Preis für Wirtschaftspublizistik, 2000 gestiftet